Фре́зия, или фрее́зия () — род африканских многолетних травянистых клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Касатиковые).

Название 
Род был назван в честь немецкого врача Фридриха Фрезе (, 1795—1876).

Не следует путать род Фрезия (Freesia) с родом  из семейства Бромелиевые.

Описание 

Растение высотой от 20 до 70 см (вид  — достигает высоты 1 м), с сильно разветвлённым голым стеблем.
 
Листья линейные, с проступающей центральной жилкой длиной 15—20 см, шириной около 1 см.

Цветков от двух до пяти в слабом одностороннем разветвлённом соцветии. Цветки очень душистые, узковоронковидные, 3—5 см длины, трубка слабая, узкая, у основания с широким горлышком (до 6 см). Доли околоцветника овальные, заострённые, центральная верхняя доля более широкая и притуплённая. В цветке 3 тычинки, прикреплённых внутри трубки. Окраска цветков фрезии может быть практически любой: белой, кремовой, жёлтой, оранжевой, розовой, красной, сиреневой, голубой, фиолетовой (часто с контрастным зевом).

Завязь трёхгнёздная, семенные коробочки маленькие, обратнояйцевидные, трёхгнёздные; семена тёмно-коричневые, угловато-округлые.

Распространение и экология 
Большинство видов фрезии — из Капской области Южной Африки, из-за чего растение иногда называют «капским ландышем». Два вида распространены в тропической Африке. Северная граница ареала рода достигает Судана.

Значение и применение 

В качестве декоративного растения фрезия разводится с начала XIX века.
 
В культуре распространена  с сильным, напоминающим ландышевый, ароматом (около 150 сортов), произошедшая от фрезии надломленной (Freesia refracta) с палево-жёлтыми цветками, фрезии Лейхтлина (Freesia leichtlinii) с белыми цветками и фрезии Армстронга (Freesia armstrongii) с розовыми цветками.

Ведущей страной по выращиванию фрезий считаются Нидерланды.

Размножение 
Фрезия размножается семенами и луковицами. Луковицы высаживают весной (в мае) в субстрат (толщина слоя не менее 15—20 см). Глубина посадки на лёгкой почве — 12 см от донца, на средней — 8—10 и на тяжёлой — 6 см. Растение требует регулярного полива. Питательный субстрат должен быть рыхлым и водопроницаемым.

Культура выращивания 
Фактически фрезию можно выращивать круглый год, время цветения зависит от срока посадки клубнелуковиц.

В регионах с холодным климатом садовые формы фрезии выращивают в открытом грунте с выкопкой луковиц на зиму; гибридная фрезия — горшечная культура.

Фрезия предпочитает защищённые светлые места, лёгкую и хорошо дренируемую почву, обилие свежего воздуха.

Виды 
По информации базы данных The Plant List род включает 16 видов:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фрезия в Энциклопедии декоративных садовых растений Проверено 21 октября 2008 г.
 Фрезия на сайте USDA NRCS Проверено 21 октября 2008 г.

Ирисовые
Флора Южной Африки
Клумбовые растения
Срезочные культуры
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей